

Patronyme 

 Sookdeo Bissoondoyal (1908 - 1977), personnalité politique mauricienne ;
 Basdeo Bissoondoyal (1906 - 1991), personnalité politique mauricienne, frère du précédent ;
 Soogrim Bissoondoyal, personnalité politique mauricienne, frère des deux précédents.